Chris Guccione e André Sá erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Dominic Inglot e Daniel Nestor hanno sconfitto Ivan Dodig e Marcelo Melo con il punteggio di 7-5, 7-64.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finale)
  Dominic Inglot /  Daniel Nestor (campioni)

 Treat Conrad Huey /  Maks Mirny (quarti di finale)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

Wildcard 

  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

 Jonathan Marray /  Adil Shamasdin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aegon Open Nottingham 2016
ATP World Tour 2016